Ово је списак епизода серије Злочини из прошлости. Серија има седам сезона. Прва, друга и трећа сезона имају 23, четврта 24, пета 18, шеста 23 а седма 22, што је заједно 156 епизода. У Србији, се серија емитовала на Првој телевизији.

Сезоне

Епизоде

Прва сезона: 2003 - 2004

Друга сезона: 2004 - 2005

Трећа сезона: 2005 - 2006

Четврта сезона: 2006 - 2007

Пета сезона: 2007 - 2008

Шеста сезона: 2008 - 2009

Седма сезона: 2009 - 2010 

Злочини из прошлости
Злочини из прошлости